Ardon (Sjeverna Osetija, Rusija), grad u ruskoj republici Sjevernoj Osetiji-Alaniji
 Ardon (rijeka), rijeka u Sjevernoj Osetiji-Alaniji, pritoka rijeke Terek
 Ardon, Švicarska, selo u kantonu Valais u Švicarskoj
 Ardon, Loiret, komuna u pokrajini Loiret, Francuska
 Ardon, Jura, komuna u pokrajini Jura, Francuska